Metellina är ett släkte av spindlar som beskrevs av Chamberlain et Ivie 1941. Metellina ingår i familjen käkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkspindlar
Metellina